Osoby o tym nazwisku:
 Arsenia (Dobronrawowa) – rosyjska mniszka prawosławna
 Jelena Dobronrawowa – radziecka i rosyjska aktorka